In 1979/80 werd het 42e Cypriotische voetbalkampioenschap gespeeld. APOEL Nicosia won de competitie voor 12e keer.

Stand

Resultaten

Topscores

Kampioen 

Cypriotisch voetbalseizoen
Competitievoetbal 1979/80